Акжартас — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акжартас (до 2010 г. - Екатериновка) — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2019 г.
 Акжартас — село в Шетском районе Карагандинской области.